Jamne (; ) ist ein Dorf in der historischen Region der Sloboda-Ukraine im Südosten der ukrainischen Oblast Sumy mit etwa 1600 Einwohnern (2001). 

Das 1678 gegründete Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen,  km² großen Landratsgemeinde Gemeinde im en des Rajon Welyka Pyssariwka, zu der noch das Dorf / die Dörfer
Kopijky (, ) mit etwa 40 Einwohnern und 
Spirne (, ) mit etwa 250 Einwohnern gehören.

Die Ortschaft liegt auf einer Höhe von  am linken Ufer der Worskla, 9 km westlich vom Rajonzentrum Welyka Pyssariwka und etwa 85 km südöstlich vom Oblastzentrum Sumy.  Kilometer nördlich vom Dorf verläuft die Regionalstraße P–45 und 4 Kilometer südlich von Jamne verläuft die Territorialstraße T–17–05.

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Serhij Rybalka (* 1990), Fußballspieler

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Rajon Welyka Pyssariwka
Ort an der Worskla
Gegründet 1678